Белс има више значења:
 Белс (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Белс (Тенеси), град је у америчкој савезној држави Тенеси